

Наринський сільський округ — адміністративна одиниця, Аягозький район, Абайська область
 Наринський сільський округ — адміністративна одиниця, Ісатайський район, Атирауська область